Kamień Pomorski (plaats), plaats in Polen
 Kamień Pomorski (gemeente), gemeente in Polen